RFA Bacchus — название трёх кораблей королевского вспомогательного флота.

 RFA Bacchus (1915) — судно вспомогательного флота, спущенное на воду в 1915 году. В 1936 году переименовано в RFA Bacchus II и затоплено как цель в 1938 году.
 RFA Bacchus (A103) — судно вспомогательного флота, спущенное на воду в 1936 году и проданное в 1962 году гражданской службе под названием Pulau Bali.
 RFA Bacchus (A404) — судно вспомогательного флота, спущенное на воду в 1962 году и возвращённое его владельцам в 1981 году под названием Cherry Lanka.